Air Vanuatu — национальная авиакомпания Вануату со штаб-квартирой в городе Порт-Вила, выполняющая внутренние пассажирские перевозки и регулярные международные рейсы в Австралию, Новую Зеландию и аэропорты южной части Тихого океана. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Бауэрфилд.



История 
Авиакомпания Air Vanuatu была образована в начале 1981 года после объявления в 1980 году Вануату независимости от Соединённого Королевства и Франции. Компания создавалась при активном участии и финансовой помощи австралийской магистральной авиакомпании Ansett Airlines, которая предоставила новому перевозчику самолёты, экипажи и обслуживающий персонал сроком на пять лет, получив при этом долю в 40 процентов собственности Air Vanuatu. Другие 60 % остались в распоряжении правительства страны. Первый рейс новой авиакомпании из Сиднея в Порт-Вила был совершён 5 сентября 1981 года на самолёте Douglas DC-9-31. В мае следующего года лайнеры DC-9 были заменены на самолёты Boeing 737-200, взятые у Polynesian Airlines и заменённые в свою очередь самолётами того же типа из Ansett Airlines в октябре 1985 года. В марте 1986 года истекло пятилетнее соглашение с перевозчиком Ansett Airlines, продлять которое не намеревались ни сама австралийская авиакомпания, ни правительство Вануату.

В 1987 году министерство транспорта Вануату выкупило 40 % собственности Air Vanuatu, тем самым переведя авиакомпанию в полную государственную собственность. Спустя несколько месяцев было подписано партнёрское соглашение с Australian Airlines, согласно которому австралийский перевозчик передавал в лизинг один самолёт Boeing 727—200 для выполнения регулярных еженедельных рейсов из Порт-Вила в Сидней. Договор вступил в силу 19 декабря 1987 года. Спустя два года Air Vanuatu выкупило этот самолёт и сдала его в частичную аренду бывшему владельцу для использования на том же самом регулярном маршруте. В ноябре 1992 года Boeing 727 был заменён на более современный Boeing 737—400, так же взятому в лизинг у Australian Airlines. В следующем году подобная практика аренды продолжилась передачей в использование на маршруте из Порта-Вила в Нумеа одного лайнера Embraer EMB 110 Bandeirante. Лизинг обоих самолётов продолжался вплоть до поглощения Australian Airlines флагманской авиакомпанией Австралии Qantas в октябре 1993 года, после чего все действующие договоры были продлены уже от имени нового владельца. Авиакомпания Qantas по сей день принимает активное участие в деятельности Air Vanuatu, предоставляя ей услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, подготовки и переподготовки пилотов; между авиакомпаниями заключены код-шеринговые соглашения на регулярные рейсы в Австралию. Air Vanuatu в полном мере использует бонусную программу поощрения часто летающих пассажиров Qantas Frequent Flyer.

В апреле 1997 года Air Vanuatu расторгла договор на аренду самолёта Boeing 737—400, получив собственный лайнер Boeing 737—300. В том же месяце прекратился и договор на аренду Embraer EMB 110 Bandeirante по причине поступления в аренду Air Vanuatu самолёта Saab-2000. Договор действовал до марта месяца 1999 года, после чего компания получила лайнер De Havilland Canada Dash 8 из государственной авиакомпании Vanair для дальнейшего его использования на внутренних пассажирских перевозках. В апреле 2001 года произошло слияние двух государственных авиакомпаний Air Vanuatu и Vanair, однако, спустя пять месяцев объединение авиаперевозчиков было отменено. В ноябре 2003 года воздушный флот Air Vanuatu пополнился новым самолётом ATR-42, а в сентябре следующего года обе авиакомпании снова были объединены в единую компанию под эгидой правительства страны.

В январе 2008 года Air Vanuatu заменило свои устаревшие Boeing 737—300 на современные лайнеры Boeing 737—800. В начале следующего года воздушный флот компании пополнился тремя самолётами Harbin Y-12, а в октябре того же года авиакомпания получила новые ATR-72, заменив ими эксплуатировавшиеся до этого времени самолёты ATR-42. Спустя четыре дня после принятия в парк ATR-72 был уволен в отставку прежний генеральный директор авиакомпании, на смену которому пришёл бывший чиновник из Министерства транспорта Вануату.

Маршрутная сеть

Внутренние перевозки 
По состоянию на ноябрь 2009 года маршрутная сеть авиакомпании Air Vanuatu включала 28 регулярных рейсов по следующие аэропортам страны

Малампа 
 Крейг-Ков — Аэропорт Крейг-Ков
 Ламап — Аэропорт Малекула-Айленд
 Норсап — Аэропорт Норсап
 Паама — Аэропорт Паама
 Саут-Уэст-Бей — Аэропорт Саут-Уэст-Бей
 Улеи — Аэропорт Улеи

Пенама 
 Лонгана — Аэропорт Лонгана
 Маэво — Аэропорт Маэво
 Редклифф — Аэропорт Редклифф
 Сара — Аэропорт Сара
 Валаха — Аэропорт Валаха

Санма 
 Лонорори — Аэропорт Лонорори
 Люганвиль — Международный аэропорт Санто-Пекоа

Шефа 
 Эмаэ — Аэропорт Сиво
 Леймен-Бей — Аэропорт Леймен-Бей
 Порт-Вила — Международный аэропорт Бауэрфилд
 Тонга — Аэропорт Тонга
 Вейлсдир — Аэропорт Вейлсдир

Тафеа 
 Анейтьюм — Аэропорт Анейтьюм
 Анива — Анива
 Диллонс-Бей — Аэропорт Диллонс-Бей
 Футуна — Аэропорт Футуна
 Айпота — Аэропорт Айпота
 Танна — Аэропорт Уайт-Грасс

Торба 
 Гауа — Аэропорт Гауа
 Мота-Лава — Аэропорт Мота-Лава
 Сола — Аэропорт Вануа-Лава-Айленд
 Острова Торрес — Аэропорт островов Торрес

Международные авиалинии 
В ноябре 2009 года Air Vanuatu выполняла пять регулярных рейсов в Австралию, Новую Каледонию и Новую Зеландию:

Из аэропорта Порт-Вила

Австралия 
 Брисбен — Аэропорт Брисбен
 Сидней — Аэропорт Сидней

Новая Каледония 
 Нумеа — Международный аэропорт Ла-Тонтута

Новая Зеландия 
 Окленд — Международный аэропорт Окленд

Из аэропорта Люганвиль

Австралия 
 Брисбен

Флот 
По состоянию на ноябрь 2009 года воздушный флот авиакомпании Air Vanuatu составляли следующие самолёты:

 1 ATR 72-500
 1 Boeing 737—800
 2 Britten-Norman BN2A Islander
 3 de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter
 3 Harbin Y-12

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 19 декабря 2008 года самолёт Britten-Norman BN2A Islander, следовавший рейсом NF261 в люганвильский Международный аэропорт Санто-Пеко с девятью пассажирами на борту врезался в горный массив вблизи Аэропорта Олпой. Погиб пилот, несколько пассажиров были тяжело ранены. Причиной катастрофы стали плохие метеоусловия — самолёт шёл в горном районе в условиях густого плотного тумана.

Примечания

Ссылки 

 Air Vanuatu
 Captain Bani dies saving passengers

Авиакомпании Вануату
Государственные авиакомпании